Il singolare del torneo di tennis Itu Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Libor Němeček che ha battuto in finale Bertrand Madsen 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Cássio Motta (primo turno)
 José Daher (semifinali)
 Assente
 Roberto Jabali (primo turno)

 João Zwetsch (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Libor Němeček (Campione)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1991